César García puede hacer referencia a:

 César García Menéndez, futbolista español;
 César García Calvo, exciclista español;
 César Fernández García, escritor español;
 César García Tirado, político y militar colombiano.